Lowsan Melgar (Guatemala, 21 de Julio de 1992) es un músico y compositor de música cristiana. Es el primogénito del fallecido cantautor Julio Melgar. 

Ganó un premio Dove en la categoría Canción Grabada en Español del Año por «Cuerdas de amor», tema que interpretó junto a su padre.

Carrera musical 
Lowsan es un músico especializado en la guitarra. Participó como músico activo en la banda de Julio Melgar en las producciones de Julio Melgar desde 2011, apareciendo también en el videoclip del sencillo del álbum «Cristo». En 2015, además de apoyar en las cuerdas del álbum, interpretó el sencillo «Eres» para el álbum Se Trata de Ti de Julio Melgar.

En 2018, Lowsan estuvo más activo en cuanto a la interpretación musical, incluso, apoyando a su padre en algunos eventos donde era invitado. Uno de estos fue "Unidos con Julio Melgar" en 2019, donde varios artistas se unieron en el proceso de salud que estaba padeciendo Julio. En uno de estos últimos eventos, Lowsan apoyó a su padre para interpretar una canción inédita: «Tus cuerdas de amor». Meses después, se anunciaría el fallecimiento del cantante.

Este sencillo contenía algunas palabras finales de Julio Melgar, y se lanzó posteriormente en el álbum debut de Lowsan titulado Legado interpretado junto a su padre. Esta composición resultaría galardonada en los Premios GMA Dove como "Canción del Año en Lenguaje Español". Lowsan recibiría el reconocimiento póstumo en la entrega de los Premios Dove. Lowsan también colaboró junto al dúo colombiano DeLuz, en una canción que originalmente interpretaría Julio Melgar.

A un año del fallecimiento de su padre, Lowsan lanzó «Me basta tu Palabra» en colaboración con Miel San Marcos, donde Julio Melgar también aparecía.

Vida personal 
Está casado con Daniela Medina, y es padre de un niño.

Discografía 
2020: Legado

Premios y reconocimientos 

 2020: Premios GMA Dove como "Canción del Año en Lenguaje Español" por «Tus cuerdas de amor» junto a Julio Melgar

Referencias 

Ministros evangélicos
Músicos de Guatemala
Cantantes cristianos